Reno har flere betydninger:

 Reno (flod) – en flod i Norditalien.
 Reno, Nevada – den fjerdestørste by i den amerikanske delstat, Nevada.